Napparutilikasik bezeichnet:
 Napparutilikasik (Insel, Nuup Kangerlua) (Jakobsholm), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Napparutilikasik (Insel, Qilanngaarsuit), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland